Space Monkey (band) - Britse band uit de jaren tachtig
 Space Monkey (bedrijf) - Amerikaans IT-bedrijf

 Space Monkeys - Britse band uit de jaren negentig
 Spacemonkeyz - remix band